Strouhal nebo Strouhalová může být příjmení:

 Ernst Strouhal (* 1957) – rakouský historik kultury a šachů
 Eugen Strouhal (1931–2016) – profesor, český lékař, archeolog, antropolog, paleopatolog, profesor (vnuk Čeňka)
 Františka Strouhalová (1926–???) – česká politička a poúnorová bezpartijní poslankyně NS
 Hans Strouhal (1887–1969) – rakouský entomolog
 Jiří Strouhal (* 1980) – profesor, účetnictví, finance
 Josef Strouhal (1863–1940) – český herec, režisér a divadelní ředitel
 Petr Strouhal (* 1977) - český fotbalista
 Martin Strouhal (* 1965) – režisér, scenárista a kameraman
 Vincenc Strouhal, též Čeněk Strouhal (1850–1922) – český fyzik, profesor a rektor UK
 Strouhalovo číslo – fyzikální veličina mechaniky tekutin, pojmenovaná podle Vincence Strouhala
 Strouhal (planetka) – planetka 7391 v hlavním pásu pojmenovaná podle Vincence Strouhala

Související rozcestníky 
 Štrougal

Česká příjmení